Eine Panzerabwehrrakete ist ein gelenkter oder ungelenkter Flugkörper, der von einem Raketenmotor angetrieben wird und die Aufgabe hat Panzer zu zerstören. Bei einer gelenkten Panzerabwehrrakete erfolgt die Lenkung per Kabel, Draht oder Funksignal.

Die Anfänge der Panzerabwehrrakete liegen naturgemäß im Zweiten Weltkrieg, da die Bekämpfung der in diesem Krieg entwickelten, stark gepanzerten Fahrzeuge zu einem Wettrüsten bei Panzern und Panzerabwehrkanonen geführt hatte und ab Mitte des Krieges die inzwischen viel zu schweren Panzerabwehrkanonen bei der Infanterie zunehmend durch leichte, tragbare und ungelenkte Raketengeschosse ergänzt wurden. Die frühen Systeme waren tragbare Abschussrohre im Kaliber 60 bis 88 mm, die amerikanische Bazooka, die deutsche Raketenpanzerbüchse und die deutsche Panzerfaust. 

Parallel wurde bei der Artillerie an rückstoßfreien Geschützen, wie dem Leichtgeschütz, gearbeitet, welche weitere Erkenntnisse für die Grundlagenforschung zu Raketenwaffen lieferten.

Schwere Raketenwaffen für die Panzerabwehr waren bei Kriegsende des Zweiten Weltkrieges in Entwicklung und wurden nur begrenzt eingesetzt beziehungsweise erprobt. So das deutsche System Ruhrstahl X-7 und der ungarische Raketenwerfer 44M.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in erster Linie an der Lenkfähigkeit der Systeme gearbeitet, da die modernen Panzertypen des Kalten Krieges höhere Fahrgeschwindigkeiten erreichten und durch Zielfolgesysteme der Hauptbewaffnung in der Lage waren aus der Fahrt heraus zu feuern.

Beispiele für moderne Panzerabwehrraketen sind: HOT (Hersteller: Euromissile), MILAN, die amerikanische Panzerabwehrlenkwaffe TOW und Bölkow BO 810 COBRA (historisch).

Technik 
Eine Panzerabwehrrakete ist als modulares Waffensystem aufgebaut. Dabei nutzt das System verschiedene Sensoren und Sprengköpfe. Eine Panzerabwehrrakete kann von festen Orten und Fahrzeugen aus gestartet werden, aber auch von Flugzeugen, Hubschraubern und Wasserfahrzeugen.

Man unterscheidet:
Panzerabwehrlenkwaffen
Panzerabwehrhandwaffen

Abgrenzung Panzerabwehrgeschütze 
Panzerabwehrkanonen dagegen verschießen keine Panzerabwehrraketen, sondern Wuchtgeschosse oder spezielle Granaten.

Siehe auch 
 Panzerabwehr

Weblinks